Honda: ciutat del departament colombià de Tolima.
 Honda: fabricant japonès d'automòbils i motocicletes.

Persones 
 Honda Tadakatsu (1548-1610), samurai japonès.
 Keisuke Honda (1986–): futbolista japonés.

Científics 
 Honda (Masaji Honda, 1897-1984)
 S.Honda (Sachiko Honda).
 G.Honda (Gisho Honda), fl. 1996.
 D.Honda (Daiske Honda), fl. 1998.